Miejscowości w USA:
 Saugatuck – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
Gminy w USA:
 Saugatuck (ang. Saugatuck Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan